Шалково:

Деревня 
 Шалково (Ярославская область)

Озеро 
 Шалково (озеро)